Сте́фан Ка́вин (; 28 березня 1904, Львів — 29 вересня 1968, Лодзь, Польща) — польський літературознавець. Батько Зоф'ї Курцової.

Праці 
 Słowacki — Heine («Bieniowski» — «Niemcy, baśń zimowa»): Paralela. — Lwów, 1930;
 Cyganeria warszawska: Szkic z dziejów obyczajowości literackiej. — Lwów, 1933;
 Ideologia stronnictw politycznych w Polsce wobec Mickiewicza 1890—1898. — Lwów, 1937;
 W kręgu kultu Mickiewicza: Szkice fenograficzne. — Łodź, 1957;
 Mickiewicz w oczach swoich współczesnych. — Kraków, 1967;
 Literatura polska w kraju w latach 1831—1863. — Łodź, 1972;
 Józef Korzeniowski: Studia i szkice. — Łodź, 1978.

Джерела 
 М. А. Вальо. Кавин Стефан // 
 Jerzy Starnawski. Stefan Kawyn (28 marca 1904 — 29 września 1968) (nekrolog) // Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej. — 60/2. — S. 417—424.

Польські літературознавці
Польські історики
Випускники філософського факультету Львівського університету
Доктори філософії
Уродженці Львова
Померли в Лодзі